Die I10 sind Schnellzugwagen der SNCB, die seit 1987 im belgischen Schienennetz im Einsatz sind. Die Wagen hatten im Laufe der Geschichte unterschiedliche Farbgebungen.

Bei Auslieferung waren die Wagen in der Eurofima-C1-Lackierung orange lackiert, dann wurden sie modernisiert und erhielten die neuen SNCB-Farben grau-weiß mit blauer Linie. Es gibt auch einige Wagen, die in Memling-Farben lackiert sind.

Im 1.-Klasse-Wagen, dem I10 A11, gibt es 66 Sitzplätze und in der 2. Klasse, dem I10 B11, gibt es 86 Sitze.

Im Jahr 2010 wurde eine Reihe von I10-Waggons auf 200 km / h umgerüstet. Dies ermöglichte den Einsatz dieser Wagen auf dem IC A (Oostende-Eupen) und der IC O (Brussels-Visé) auf HSL2. Seit Dezember 2010 werden diese Wagen zusammen mit den I11-Wagen zur Verstärkung in diesen Zügen eingesetzt.

I10 Resto und Bar-Disco SR3 
Aufgrund des wiederholten Versagens der Resto-Wagen (SNCF Grill Express aus zweiter Hand) entschied die SNCB im Jahr 2000, 5 I10-Wagen in Speisewagen umzurüsten. Diese Wagen sind mit Klimaanlage und einem blauen Farbschema mit Resto-Logo ausgestattet. Die Wagen können 200 km / h fahren.

Ein anderer Wagen, der aus einem I10-Wagen umgebaut wurde, ist der Bar-Disc-Coach SR3. Da das Bar-Disco-Konzept in den 80er und 90er Jahren begann, beschloss die SNCB im Jahr 2002, ein I10-Wagen in den Bar-Disc-Coach SR3 umzubauen. Dieser Wagen hat eine weiße und graue Farbgebung mit tanzenden Figuren. Dieser Wagen kann in gecharterten Zügen und Nachtzügen (TTC Bergland Express oder NMBS Treski) besichtigt werden. Die Höchstgeschwindigkeit des Wagens beträgt wie bei den Resto-Wagen 200 km / h und er ist mit einer Klimaanlage ausgestattet.

Einsatz 
Im Fahrplan 2019 werden die Wagen in folgenden Zügen eingesetzt:

IC-01 Oostende–Eupen

Zusätzlich zu den I11-Wagen auf dieser IC-Linie werden normalerweise ein oder mehrere HSL-geeignete I10-Wagen pro Zug verwendet.

IC-16 Brüssel–Luxemburg 

Es gibt fünf Zuggarnituren, die aus mehreren I10-Wagen bestehen.

IC-33 Liers–Lüttich–Luxemburg

Diese Züge, die von einer CFL 3000 (siehe SNCB-Reihe 13) gezogen werden, bestehen aus 4 bis 6 I10-Wagen.

Piekuurtrein    

Zwei P-Züge Visé–Brüssel-Süd. Zusätzlich zu den I11-Wagen in dieser IC-Verbindung werden normalerweise ein oder mehrere HSI-geeignete I10-Wagen pro Zug verwendet.

Morgens ein P-Zug Huy–Namur und am Nachmittag ein P-Zug Namur–Huy–Lüttich. Dieser Zug besteht aus einer HLE 27 und fünf I10-Wagen.

Weblinks 

Reisezugwagen (Belgien)
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)